Cordon bleu peut faire référence à :
 Cordon bleu, sous l’Ancien Régime, surnom donné aux chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit. Il désigne aujourd’hui un grand chef cuisinier.
 Cordon bleu, en Russie, surnom donné aux chevaliers de l'ordre de Saint-André.
 Cordon bleu, un plat préparé avec une escalope (de veau, de poulet ou de dinde) roulée autour de jambon et de fromage, puis panée.
 Cordonbleu à joues rouges, une espèce de passereaux appartenant à la famille des Estrildidae.
 Le Cordon bleu, un film français réalisé en 1931 par Karl Anton, sorti en 1932.
 Le Cordon Bleu, école privée de cuisine française.